Эррамельюри ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Санто-Доминго-де-ла-Кальсада. Занимает площадь 10,88 км². Население — 89 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 55 км.

Покровителями города считаются святой Эстебан и святая дева дель Подер.

В апреле 2015 года на территории муниципалитета начались работы по предотвращению эрозии берегов Тирона, на которые было выделено свыше 220 тысяч евро.

Население

Примечания

Ссылки 
 Venus de Herramélluri
 Galería Fotográfica

Муниципалитеты Риохи